Jonathan Davies peut désigner :
 Jonathan Davies (1962-), joueur international gallois de rugby à XV et à XIII ;
 Jonathan Davies (1988-), international gallois de rugby à XV ;
 Jonathan Davies (1994-), athlète anglais, coureur de demi-fond.